Евгений Елисеев:
 
 Елисеев, Евгений Владимирович (род. 1989) — украинский футболист.
 Елисеев, Евгений Иванович (1909—1999) — советский футболист и тренер.
 Елисеев, Евгений Николаевич (1917 — 1990) — старший машинист Ленинградского метрополитена им. В. И. Ленина, Герой Социалистического Труда
 Елисеев, Евгений Сергеевич (1925—1986) — русский советский поэт, переводчик, художник, редактор.